Catholic Standard može označavati:

 Catholic Standard (Dublin)
 Catholic Standard (Georgetown)
 Catholic Standard (Washington)